Brasil — o maior país da América do Sul e da América Latina
 Brasileiros — povo desse país
 Império do Brasil — extinto Estado monárquico que antecedeu esse país
 Pau-brasil ou Paubrasilia echinata

Topônimos

Estados Unidos 
Brazil (Indiana) — cidade no estado de Indiana
Brazil (Iowa) — cidade no estado de Iowa

Outros lugares 
Brasil (ilha mítica) — ilha mítica do oceano Atlântico
Monte Brasil — península situada na costa sul da Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, em Portugal

Arte

Arquitetura 
 Forte de Santo António do Monte Brasil — fortaleza portuguesa na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, em Portugal
 Forte de São Benedito do Monte Brasil — fortaleza portuguesa na Ilha Terceira, no arquipélago dos Açores, em Portugal

Filme 
 Brazil (filme de 1985) — filme britânico de 1985, dirigido por Terry Gilliam
 Brazil (filme de 1944) — filme estrelado por Tito Guízar e Virginia Bruce

Música 
 Brazil (banda) — banda no Immortal Records
 Brazil (Men at Work) — álbum ao vivo da banda australiana Men at Work, lançado em 1998
 Brazil (The Ritchie Family)
 Brasil (1981)
 Brasil (The Manhattan Transfer) — The Manhattan Transfer album
 Brasil (Ratos de Porão) — quarto álbum da banda brasileira Ratos de Porão, lançado em 1988 através da gravadora Eldorado
 Banda Brasil - extinto grupo de pagode brasileiro
 Brazil (2nd Edit) — canção da deadmau5 do álbum Random Album Title
 Aquarela do Brasil — conhecido também como "Brasil", uma canção em homenagem ao Brasil, escrito por Ary Barroso em 1939
 Brazil (EP) — álbum da cantora Loona
 Brasil (escola de samba) — escola de samba da cidade de Santos
 Brazil (canção de Bebi Dol) — canção que representou a Jugoslávia no Festival Eurovisão da Canção de 1991

Esporte 
 Clube de Regatas Brasil — clube brasileiro da cidade de Maceió, Alagoas, mais conhecido como CRB
 Grêmio Esportivo Brasil — clube brasileiro da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul
 Sociedade Esportiva Recreativa e Cultural Brasil — clube brasileiro da cidade de Farroupilha, Rio Grande do Sul
 Brasil Foot-Ball Club — clube brasileiro de futebol extinto, da cidade de Fortaleza, capital do estado de Ceará
 Sport Club Brasil — clube brasileiro de futebol extinto do estado do Amazonas
 Seleção Brasileira de Futebol — a seleção nacional do Brasil

Comunicação 
 TV Brasil — emissora pública de televisão brasileira
 Canal Brasil — canal de televisão por assinatura brasileiro
 Rede Brasil de Televisão — emissora de televisão brasileira
 Jornal do Brasil — jornal brasileiro
 Agência Brasil — agência de notícias brasileira

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de esportes